La veste nuziale – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Latium Film
La veste nuziale – film del 1929 diretto da Richard Thorpe

Note